Das Wort Baranja (ung. Baranya) bezeichnet

ein Komitat (Verwaltungsbezirk) in Südungarn: Komitat Baranya
dessen historischen Vorläufer (ein kleiner Teil gehört heute zu Kroatien): Komitat Baranya (historisch)
eine Gespanschaft (Verwaltungsbezirk) im Osten Kroatiens: Gespanschaft Osijek-Baranja (kroat. Osječko-baranjska županija)